У статті подано список королів Кіпру, які правили державою в 1192—1489 роках.

Список

Джерела 
 Енциклопедія Британіка/Кіпр